Ględy (Małdyty)
 Ględy (Łukta)